Îles ABC  est le nom abrégé (reprenant la première lettre du nom des îles) de deux archipels : 
 îles ABC des Antilles néerlandaises : Aruba, Bonaire et Curaçao ;
 îles ABC dans le Sud-Est de l'Alaska : l'île de l'Amirauté, l'île Baranof et l'île Chichagof.